Kastanienbaum bezeichnet:

 Bäume der Gattungen der Rosskastanien oder der Kastanien.
 eine Ortschaft in der Gemeinde Horw, Kanton Luzern, Schweiz, siehe Kastanienbaum LU 

Siehe auch